est la formule brute de plusieurs isomères.

 Diaminotoluène
 2,3-Diaminotoluène, numéro CAS 
 2,4-Diaminotoluène, numéro CAS 
 2,5-Diaminotoluène, numéro CAS 
 2,6-Diaminotoluène, numéro CAS 
 3,4-Diaminotoluène, numéro CAS 
 3,5-Diaminotoluène, numéro CAS 

 Pyridine
 4-Diméthylaminopyridine, numéro CAS